Теосело има више значења:

 Општина Теосело (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теосело (Теосело, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику